Sidney Municipal Airport ist der Name mehrerer Flughäfen in den Vereinigten Staaten:

 Sidney Municipal Airport (Nebraska)
 Sidney Municipal Airport (New York)
 Sidney Municipal Airport (Ohio)